Desa Werdi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Werdi (administrativ by i Indonesien, lat -7,16, long 109,54), Jawa Tengah, 
 Desa Werdi (administrativ by i Indonesien, lat -6,88, long 109,60), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar